Der Begriff Rechtsträger steht für:
 den tatsächlichen Inhaber eines Rechts, vgl. Rechtssubjekt
 Rechtssubjekte, die Aufsicht über andere Rechtsformen ausüben, siehe Träger (öffentliches Recht)
 Rechtssubjekte, die ein Unternehmen betreiben